Атбулак — название населенных пунктов:

Азербайджан 

 Атбулак — село в Аджикабульском районе.

Казахстан 

Атбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.